Tokariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe, siehe Tokariwka

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi, siehe Tokariwka (Derhatschi)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Tokariwka (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Tokariwka (Cherson)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra, siehe Tokariwka (Skwyra)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Krywe Osero, siehe Tokariwka (Krywe Osero)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka, siehe Tokariwka (Schmerynka)

siehe auch:
 Tokarewka